

Бішево — село, гміна Городиськ, Сім'ятицький повіт, Підляське воєводство

Бішево — присілок, Козловський район, Чувашія
 Бішево — присілок, Урмарський район, Чувашія

Див. також 
 Бишево
 Мале Бішево